Köpenhamns pendeltåg kan avse:

 Köpenhamns S-tåg – ett lokalt tågsystem i Köpenhamn
 Köpenhamns Re-tåg – ett nät av pendeltåg och regionaltåg som betjänar Köpenhamnsregionen